Pike Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Pike Island (Ramsey County, Minnesota)
 Pike Island (St. Louis County, Minnesota)
 Pike Island (New York)

in Kanada:
 Pike Island (Nunavut)